

Astronautica 
 Programma Mariner – programma di esplorazione spaziale condotto dalla NASA

Astronomia 
 Cratere Mariner – cratere sulla superficie di Marte

Persone 
 Paul Mariner – allenatore di calcio e calciatore inglese, attaccante
 Jacob Tuioti-Mariner – giocatore statunitense di football americano

Altro 
 Ghiacciaio Mariner – ghiacciaio nell'Antartide orientale
 Mariner of the Seas – nave da crociera di classe Voyager della Royal Caribbean International
 Martin PBM Mariner – idropattugliatore marittimo a scafo centrale, bimotore ad ala alta
 Seven Seas Mariner – nave da crociera costruita per la Regent Seven Seas Cruises